Lillemose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lillemose (Grindløse Sogn) – en bebyggelse i Grindløse Sogn, Nordfyns Kommune
 Lillemose (Sæby Sogn) – en bebyggelse i Sæby Sogn, Lejre Kommune
 Lillemose (Turup Sogn) – en bebyggelse i Turup Sogn, Assens Kommune